Азери:
 А́зери — бывшая волость в Эстонии на северо-западе уезда Ида-Вирумаа
 Азери — посёлок в Эстонии
 Азери (азари) — одно из самоназваний азербайджанцев
 Азери́ — исчезнувший индоевропейский язык иранской группы, существовавший на территории исторического Азербайджана до XVII века
 «Азери» — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Баку
 Азери — архитектурный стиль персидской архитектуры

См. также 
 Азери — Чираг — Гюнешли — группа шельфовых нефтегазовых месторождений Азербайджана в южной акватории Каспийского моря.